Welikdencze – wieś w Bułgarii, w obwodzie Kyrdżali
 Welikdencze – wieś w Bułgarii, w obwodzie Tyrgowiszte